Der Rajon Kobeljaky (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon im Süden der zentralukrainischen Oblast Poltawa.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast Poltawa. Er grenzte im Norden und Nordosten an den Rajon Nowy Sanschary, im Osten an den Rajon Zarytschanka (in der Oblast Dnipropetrowsk), im Süden an den Rajon Werchnjodniprowsk (Oblast Dnipropetrowsk), im Südwesten an den Rajon Onufrijiwka (in der Oblast Kirowohrad), im Westen an den Rajon Krementschuk und den Rajon Koselschtschyna sowie im Nordwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Reschetyliwka.

Das ehemalige Rajonsgebiet liegt im Dneprtiefland, wird im Süden durch den hier zum Kamjansker Stausee angestauten Dnepr begrenzt und von den Flüssen Worskla, Welykyj Kobeljatschok (Великий Кобелячок) und Wowtscha (Вовча) durchflossen, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 70 und 130 Metern.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 7. März 1923 als Teil der Ukrainischen SSR in der Sowjetunion erschaffen, vom 3. Juli 1932 bis September 1937 war er Teil der Oblast Charkiw, bevor er zur Oblast Poltawa kam. seit dem 8. Dezember 1966 besteht er in seiner heutigen Form, 1991 wurde er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Krementschuk (westlicher Teil) und Rajon Poltawa (östlicher Teil).

Persönlichkeiten 
Folgende Persönlichkeiten wurden u. a. im Rajon Kobeljaky geboren:

 Philosoph ?. Koselskyj (1728–1793)
 Schriftsteller I. F. Bohdanowitsch (1743–1803)
 Schriftsteller Ju. P. Dold-Michajlyk (1903–1966)
 Schriftsteller I. W. Dubynskyj (1893–1989)
 Schriftsteller O. T. Hontschar

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde, eine Siedlungsratsgemeinde und 26 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 99 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Kobeljaky
Rajon Krementschuk
Rajon Poltawa
Aufgelöst 2020